Micomitra är ett släkte av tvåvingar. Micomitra ingår i familjen svävflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Svävflugor
Micomitra